Дейсу́н — прізвище.

 Дейсун Віктор Миколайович (1962, Кам'янець-Подільський) — український живописець.
 Дейсун Світлана — українська писанкарка.

Українські прізвища